Soboliwka (ukrainisch: , russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Soboliwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Soboliwka (Wolotschysk), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk
 Soboliwka (Browary), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary
 Soboliwka (Makariw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw
 Soboliwka (Podilsk), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk
 Soboliwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Soboliwka (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Soboliwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Soboliwka (Schpola), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola
 Soboliwka (Lypowez), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez
 Soboliwka (Teplyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Teplyk